Flying Tiger (anglais pour ) peut désigner :
 Flying Tiger, un personnage de l’univers Marvel Comics ;
 Flying Tiger Copenhagen, une chaîne de boutiques danoise ;
 Xinjiang Flying Tigers, une équipe chinoise de basket-ball ;
 Flying Tiger Line, une ancienne compagnie aérienne américaine ;
 Flying Tigers (Les Tigres volants), un film de guerre de propagande de 1942 ;
 Flying Tigers, une escadrille de pilotes américains ;
 Flying Tigers: Shadows Over China, un jeu vidéo basé sur les Tigres volants sorti en 2017.

Voir aussi